Засто́й:
 Застой — остановка, простой, отсутствие движения, неподвижность чего-либо, задержка, неблагоприятная для развития:
 Застой крови
 Застой торговли
 и так далее.
 «Застой» — политическое клише, используемое для обозначения периода в истории Союза ССР, охватывавшего два с небольшим десятилетия так называемого «развито́го социализма».